graaf (meervoud: grafen) - een representatie van gegevens gebruikmakend van knooppunten en onderlinge verbindingen
graaf (titel) (meervoud: graven) - een adellijke titel en/of bestuurlijke functie
Graaf (Lopik) - een buurtschap in de gemeente Lopik
Christiaan Ernst Graaf - een Nederlandse klassieke componist van Duitse afkomst
accent grave - in de drukkerij kort met graaf aangeduid